Daron bzw. d’Aron ist der Familienname folgender Personen:

 André d’Aron (* 1957), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Lewys Daron (tätig um 1495–um 1530), walisischsprechender Dichter
 Philippe Daron (1951–2015), belgischer Künstler

Siehe auch:
 Aberdaron
 Daronne